Der Feuer-Hund (Bingxu, ) ist das 23. Jahr des chinesischen Kalenders (siehe Tabelle 天支 60-Jahre-Zyklus). Es ist ein Begriff aus dem Bereich der chinesischen Astrologie und bezeichnet diejenigen Mondjahre, die durch eine Verbindung des dritten Himmelsstammes (, Element Feuer und Yáng) mit dem elften Erdzweig (), symbolisiert durch den Hund (), charakterisiert sind.

Nach dem chinesischen Kalender tritt eine solche Verbindung alle 60 Jahre ein. Das letzte Feuer-Hund-Jahr begann 2006 und dauerte wegen der Abweichung des chinesischen vom gregorianischen Kalenderjahr vom 29. Januar 2006 bis 17. Februar 2007.

Feuer-Hund-Jahr 

Im chinesischen Kalenderzyklus ist das Jahr des Feuer-Hunds 丙戌bǐngxū das 23. Jahr (am Beginn des Jahres: Holz-Hahn 乙酉 yǐyǒu 22).

23